Partit Nacional Feixista, partit polític històric d'Itàlia
 Parcs Nacionals de França, agència que gestiona el sistema de parcs nacionals de França
 Estirament PNF (de l'acrònim en anglès Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), exercici físic pensat per al tractament dels músculs en entorns clínics